Llista Marco Pannella, partit polític històric d'Itàlia
 Le Mans Prototype, categoria d'automòbils de competició
 Leucoencefalopatia multifocal progressiva, malaltia vírica greu que afecta la substància blanca del cervell
 LMP també és l'acrònim de Leopoldo María Panero, poeta espanyol
 LMP també és el codi IATA de l'Aeroport de Lampedusa, a Itàlia